CFNM Secret ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Reality Kings die dem Genre „Clothed Female Nude Male“ (CFNM) zugeordnet werden kann und zu den ältesten und bekanntesten Reihen dieses Genre gehört. Seit dem Jahr 2009 wurden elf Teile der Serie veröffentlicht und im Dezember 2015 wurde ein vierstündiges „Best of CFNM Secret“ veröffentlicht.

Darstellerinnen 
 CFNM Secret 1: Ahryan Astyn, Alana Evans, Brianna Beach, Carolyn Reese, Francesca Lé, Holly Sampson, Hunter Bryce, India Summer, Nikki Sexx, Persia Pele, Veronica Rayne, Victoria Valentino
 CFNM Secret 2: Brianna Beach, Brooke Haven, Devon Lee, Diamond Foxxx, Dylan Ryder, Elizabeth Anne, Francesca Lé, Genna Eve, Holly Heart, Holly Sampson, Holly West, Janet Mason, Mariah Milano, Raquel Devine, Roxanne Hall, Shy Love
 CFNM Secret 3: Alana Evans, Devon Lee, Francesca Lé, Hunter Bryce, India Summer, Jaylene Rio, Jewels Jade, Pepper Foxxx, Persia Pele, Sienna West
 CFNM Secret 4: Ahryan Astyn, Ariella Ferrera, Brianna Beach, Bridgette B, Diamond Foxxx, Diana Doll, Janet Mason, Kayla Carrera, Madison Parker, Monique Fuentes, Nikki Sexx, Rachel Love, Riley Evans, Sienna West, Tanya Tate, Velicity Von
 CFNM Secret 5: Adrianna Nicole, Alana Evans, Brianna Beach, Carolyn Reese, Francesca Lé, Holly Sampson, India Summer, Kayla Carrera, Kimberly Kane, Rebeca Linares, Victoria Valentino
 CFNM Secret 6: Aimee Addison, Ariella Ferrera, Dana DeArmond, Eva Karera, Francesca Lé, Holly Sampson, Jewels Jade, Kayla Paige, Kortney Kane, Mason Moore, Mulani Rivera, Nicole Aniston, Tanya Tate, Tyler Faith
 CFNM Secret 7: Ava Addams, Brooklyn Lee, Carolyn Reese, Chanel Preston, Diana Doll, Diana Prince, Francesca Lé, Franceska Jaimes, India Summer, Jewels Jade, Kayla Carrera, Nikki Delano, Sophia Lomeli, Tanya Tate, Veronica Avluv
 CFNM Secret 8: Alana Evans, Francesca Lé, Holly West, India Summer, Sienna West, Sophia Lomeli, Veronica Rayne, Victoria Valentino
 CFNM Secret 9: Ashley Fires, Brandi Love, Britney Amber, Ivana Sugar, Julie Cash, Lily Love B, Maya Hills, Samantha Ryan, Samantha Saint
 CFNM Secret 10: Amy Anderson, Amy Anderssen, Anikka Albrite, Ash Hollywood, Cherie DeVille, Dana DeArmond, Dani Daniels, Presley Hart, Romi Rain, Sarah Shevon
 CFNM Secret 11: Ahryan Astyn, Alana Evans, Amy Brooke, Ash Hollywood, Brooklyn Chase, Brooklyn Lee, Chanel Preston, Darryl Hanah, Francesca Lé, Krissy Lynn, Lily LaBeau, Natalia Starr, Shae Summers, Veronica Rayne

Auszeichnungen 
 AVN Award – nominiert für „Best Specialty Series“ (2011)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film